

Geografia
 Clivio – comune italiano della provincia di Varese in Lombardia

Persone
 Franco Clivio – paroliere e scrittore italiano
 Giordano da Clivio – arcivescovo di Milano
 Giuseppe Clivio – calciatore italiano

Altro
 Francis Clivio – azienda serica di Como